Борис Березовский:
 Березовский, Борис Абрамович (1946—2013) — российский предприниматель и политик.
 Березовский, Борис Вадимович (род. 1969) — российский пианист.